Мост Шамплен, ,  — ряд мостов, названных в честь известного землепроходца С. де Шамплена:
 Мост Шамплен (Монреаль) — мост с наиболее интенсивным автомобильным движением в Канаде.
 Мост Шамплен (Оттава) — мост на р. Оттава между городами Оттава и Гатино.
 Мост Шамплен (США) — бывший мост через озеро Шамплен, соединявший штаты Нью-Йорк и Вермонт.